

Geografia 
 
 Wien – endonimo di Vienna
 Wien – fiume che scorre nella città di Vienna
 
 Wien – città della contea di Marathon, Wisconsin

Persone
 Dieter Wien – attore tedesco
 Karl Wien – fisico e geografo tedesco 
 Katharina Wien – attrice tedesca 
 Max Wien – fisico tedesco 
 Waldemar Wien – scultore tedesco 
 Wilhelm Wien – fisico tedesco

Altro 
 Oscillatore a ponte di Wien – generatore di segnali
 SMS Wien – nave da battaglia austro-ungarica affondata nel 1917
 Wien – piroscafo austro-ungarico affondato nel 1918 
 Hockey Club Wien – società di hockey su prato austriaca

Pagine correlate 
 Vienna (disambigua)

Altri progetti